Felber:
 Alfred Felber (de)
 Christian Felber (de)
 Dean Felber
 Hans-Gustav Felber (de)
 René Felber (fr)

 Felber Tauern
 Felbertauerntunnel